

Patronyme 

 Alex Nichols (né en 1985), traileur américain ;
 Alfred Nichols (1890-1952), athlète britannique ;
 Alyssa Ashley Nichols (née en 1984), plus connue sous le pseudonyme d'Indigo, actrice américaine ;
 Arthur Nichols (1881-1970), architecte américain ;
 
 Beverley Nichols (1898-1983), homme de lettres britannique ;
 Bobby Nichols (né en 1924), trompettiste américain de jazz ;
 Brittani Nichols (née en 1988), actrice, scénariste et productrice américaine.
  (né en 1936), golfeur professionnel américain ;
 
 Clarina I. H. Nichols (1810-1885), journaliste, féministe et abolitionniste américaine ;
 
 David E. Nichols (né en 1944), pharmacologue et chimiste américain ;
 Demetris Nichols (né en 1984), joueur de basket-ball américain ;
 Dick Nichols (1926-2019), homme politique américain ;
 Dudley Nichols (1895-1960), scénariste et réalisateur américain ;
 Edward Leamington Nichols (1854-1937), physicien américain ;
 Ernest Fox Nichols (1869-1924), physicien américain ; 
 George Nichols (1864-1927), acteur et réalisateur américain ;
 George Nichols (1907-1986), boxeur américain ;
 George Nichols Jr. (1897-1939), monteur et réalisateur américain ;
 George Elwood Nichols (1882-1939), botaniste américain ;
 Herbie Nichols (1919-1963), pianiste et compositeur de jazz américain ;
 Jack Nichols (1926-1992), joueur de basket-ball américain ;
 James Leander Nichols (1931-1996), consul honoraire en Birmanie ;
 Jeff Nichols (né en 1978), réalisateur et scénariste américain ;
 Joe Nichols (né en 1976), chanteur de musique country américain ;
 Johanna Nichols (née en 1945), linguiste américaine ;
 John Treadwell Nichols (1883-1958), ichtyologiste et ornithologue américain ;
 Kenneth Nichols (1907-2000), officier et ingénieur américain ;
 Kevin Nichols (né en 1955), coureur cycliste australien ;
 Lance E. Nichols (né en 1955), acteur américain ;
 Maggie Nichols (née en 1997), gymnaste artistique américaine ;
 Malcolm Nichols (1876-1951), journaliste et homme politique américain ;
 Marguerite Nichols (1891-1941), actrice américaine ;
 Marie-Claude Nichols (1973-), avocate et femme politique québécoise ;
 Marisol Nichols (née en 1973), actrice américaine ;
 Mark Nichols (né en 1980), curler canadien ;
 Mary Ann Nichols (1845-1888), première des cinq victimes canoniques de Jack l'Éventreur ;
 Michael Nichols (né en 1952), photographe américain ;
 Mike Nichols (1931-2014), réalisateur américain d’origine allemande ;
 Mitch Nichols (né en 1989), footballeur australien ;
 Nichelle Nichols (1932-2022), actrice américaine ;
 Norma Nichols (1894-1989), actrice américaine du cinéma muet ;
 Rachel Nichols (née en 1980), actrice et mannequin américaine ;
 Red Nichols (1905-1965), trompettiste et cornettiste de jazz américain ;
 Robert Nichols (1924-2013), acteur américain ;
 Roy Franklin Nichols (1896-1973), historien américain ;
 Shaun Nichols (1950-), professeur de philosophie américain ;
  (né en 1951), acteur américain ;
 Steve Nichols (né en 1947), ingénieur britannique ;
 Taylor Nichols (1959-), acteur américain ;
 Terry Nichols (né en 1955), vétéran de l'armée américaine et complice dans l'attentat d'Oklahoma City en 1995 ;
 Vincent Nichols (né en 1945), évêque catholique britannique.

Pseudonyme 

 Barbara Nichols (1928-1976), actrice américaine ;
 Britt Nichols (née en 1950), mannequin et actrice portugaise ;
 Kelly Nichols (née en 1956), actrice pornographique américaine ;
 Kid Nichols (1869-1953), joueur de baseball ;
 Paul Nichols (1911-1991), psychiatre et scénariste de bande dessinée américain ;
 Wade Nichols (1946-1985), acteur et chanteur américain.

Toponyme

Nichols, ville dans l'État de New York ;
 Nichols, village dans l'État de New York ;
 Nichols, ville du comté de Marion en Caroline du Sud ;
 Nichols, village du Connecticut ;
 Nichols, ville du comté de Muscatine, en Iowa ;
 Nichols, village situé dans le comté d'Outagamie dans l’État du Wisconsin.

Titres d'œuvres 

 , série télévisée.

Autres 
 (68410) Nichols, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes
 Affaire Nichols, cas de violation grave des droits de l'homme commis par la Birmanie en 1996
 Radiomètre de Nichols, appareil de mesure du flux de rayonnement

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais